Giro di Sicilia bezeichnet:

 Giro di Sicilia (Radsport), Etappenrennen im Radsport
 Giro di Sicilia (Motorsport), Motorsportveranstaltung
 Giro di Sicilia 1953
 Giro di Sicilia 1955
 Giro di Sicilia 1956